Surdulica (Сурдулица) je grad i središte istoimene općine u jugoistočnoj Srbiji (42°41'30"N, 22°10'E). pop popisu iz 2002., grad je imao 10.914.

Zemljopis 
Grad je na nadmorskoj visini od 480 metara. Pored grada je vrh Strešer (1875 m). Pored grada je i Vlasinsko jezero, bogato ribom, te mnogi izvori pitke vode. Kroz grad teku dvije rijeke - Vrla i Romanovica.

Izvor

Naselja u Srbiji
Pčinjski okrug